Sudis är ett släkte av fiskar. Sudis ingår i familjen laxtobisfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Laxtobisfiskar
Sudis